DHF har flere betydninger:

 Dansk Håndbold Forbund
 Dansk Historisk Fællesråd
 Dansk Handicap Forbund
 Dansk Hamster Forening
 Dansk Havfisker Forbund